La Coupe de la Ligue française masculine de handball 2008-2009 est la  de la Coupe de la Ligue française de handball, organisée par la Ligue nationale de handball.

Cette édition de la compétition a la particularité d'avoir sa phase finale délocalisée à Miami aux États-Unis dans la American Airlines Arena du Heat de Miami, l'une des plus belles salles de la NBA.

Sur le plan sportif, Istres Ouest Provence HB, mal classé en Championnat de France, créée la surprise en écartant le Paris Handball 31 à 30 puis le Montpellier AHB, quintuple tenant du titre, sur le score de 22 à 20.

Si ce projet de délocalisation en Floride a été plutôt une réussite sur le plan médiatique et sur le plan sportif avec de beaux matchs conclus par une victoire surprise et un match all-star, l'organisation a plutôt été vacillante, les matchs se déroulant dans une salle quasi vide (1000 spectateurs pour les matchs de midi heure locale, environ 300 pour ceux de 17h00), et l'expérience ne sera pas renouvelée par la suite.

Résultats 

Le premier tour s'est déroulé dans les salles des clubs nommés en premier.

Vainqueur

Effectif

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe de la Ligue française masculine de handball
 Championnat de France masculin de handball 2008-2009
 Coupe de France masculine de handball 2008-2009
 Coupe de la Ligue française féminine de handball 2008-2009

Liens externes 
 
 
Site officiel LNH

2009
Saison 2008-2009 de handball en France